Пятнистый кистехвост (Telochurus recens) — вид бабочек из подсемейства волнянок (Lymantriinae). До 2015 года этот вид относили к роду Orgyia, но по результатам молекулярно-генетического исследования он был перемещен в род Telochurus.

Описание 

Размах крыльев самцов достигает 35—40 мм. Длина тела самки 15—20 мм. В отличие от самцов, самки этого вида бескрылы, что является нехарактерным для половозрелых чешуекрылых. Период лёта в зависимости от региона выпадает на летние месяцы (июнь — июль). Яйца Telochurus recens круглые, белого цвета с тёмной точкой посередине. Личинки питаются листьями различных лиственных деревьев из родов Боярышник (Crataegus) и Ива (Salix).

Ареал 
Евразийский вид распространённый на полосе от северной Испании через Центральную Европу и Россию до Японии. Обитает в Западной Европе (кроме крайнего севера), cтранах Балтии, Белоруссии, Украине, Молдавии, Закавказье, в Китае, Корее, Японии, Северном Казахстане, Северном Иране, Монголии. На территории России вид распространён по всей европейской части, в Приуралье, Южной Сибири (юг лесной и лесостепная зоны), Забайкалье, на Дальнем Востоке (Амурская область, Хабаровский и Приморский край и Южный Сахалин).

Поведение 
Самцы бабочек ведут дневной образ жизни и беспорядочно летают в поисках самок. После того, как взрослая самка вылупилась из кокона, она садится на него и выделяет феромоны, чтобы привлечь самцов. После спаривания самка откладывает все яйца непосредственно на старый кокон или рядом с ним и вскоре умирает. Зимуют гусеницы, которые к наступлению зимы достигают размера около 10 мм.

Примечания

Ссылки 
 «Orgyia (Clethrogyna) recens (Hübner 1819)». Fauna Europaea. Archived 20 March 2017.
 «10396 Orgyia recens (Hübner, [1819]) — Eckfleck-Bürstenspinner, Eckfleck-Bürstenbinder». Lepiforum e. V. Retrieved 16 May 2020.
 «Orgyia recens (Hübner, 1819)». Schmetterlinge-Deutschlands.de. Retrieved 16 May 2020.

Волнянки
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1819 году